Данный список содержит информацию о политических деятелях, занимавших когда-либо должность Государственного секретаря США, представленную в порядке их назначения на эту должность. Государственный секретарь США является руководителем Государственного департамента США — ведомства внешней политики США (с 1789 года). С 26 января 2021 года должность Госсекретаря занимает Энтони Блинкен.

Примечания

Ссылки 
 Список Госсекретарей США на сайте Государственного департамента

См. также 
 Государственный секретарь КША

Списки министров иностранных дел
Государственные секретари